

Astronomia 
241528 Tubman – asteroide della fascia principale
Cratere Tubman – cratere della superficie di Venere

Persone 
Harriet Tubman – attivista statunitense
William Tubman – politico liberiano